Божи мост може да се отнася за:
 Божия мост, природна забележителност в България
 Божия мост (Румъния), вторият по големина природен мост в Европа и най-големият в Румъния
 Божия мост (Англия), естествен варовиков мост в Англия